Niasbeostare (Gracula robusta) är en akut utrotningshotad fågel i familjen starar inom ordningen tättingar.

Utseende och läten 
Niasbeostaren är en mycket stor (32 cm) och svart beostare med en kraftig, böjd näbb. Jämfört med beostaren är den påtagligt större och kraftigare med mycket större vit vingfläck. Den ska också ha en mycket bredare sångrepertoar.

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns på öarna Nias, Pulan, Babi, Tuangku och Bangkaru utanför Sumatra. Tidigare betraktades den som en underart till beostare (G. religiosa) och vissa gör det fortfarande.

Status 
Arten har varit minskat mycket snabbt i antal till följd av fångst för burfågelindustrin. Idag är beståndet mycket litet, uppskattat till mellan 160 och 265 vuxna individer. Internationella naturvårdsunionen kategoriserar den därför som akut hotad.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Starar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien